Llano (California)
Llano (Texas), una piccola cittadina della contea di Llano County in Texas
Contea di Llano in Texas
Llano (fiume), un fiume texano
Gonzalo Queipo de Llano, un ufficiale spagnolo della Guerra civile spagnola
Los llanos, una vasta pianura nel nord-ovest dell'America Meridionale
Cultura Clovis, detta anche cultura Llano, è una cultura preistorica nativa americana